Wheeler Peak (Nevada)
Wheeler Peak (Nuovo Messico)